

Carriera

Nazionale

Nazionali giovanili 
Nel 2015 con la Nazionale Under-20 colombiana ha preso parte al Campionato mondiale disputando 4 partite.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 30 gennaio 2017.